Bonifatius – asteroide
 Bonifatius – cognomen romano

Pagine correlate
Bonifacio